Schwarz kan som auktorsförkortning betyda:

 B. Schwarz
 Elizabeth de Araujo Schwarz
 Ernst Schwarz
 Otto Karl Anton Schwarz

Robotskapade auktorsförkortningar